Грачёво — название нескольких населённых пунктов:
 Грачево — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Грачёво — деревня в Кетовском районе Курганской области.
 Грачево — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Грачево — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.